Коннорс — фамилия:

 Коннорс, Джимми (род. 1952) — американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.
 Коннорс, Лорен (род. 1949) — американский экспериментальный блюзовый гитарист.
 Курт Коннорс — суперзлодей, персонаж комиксов компании Marvel.
 Майк Коннорс (настоящее имя Крикор Оганян; 1925—2017) — американский актёр, лауреат «Золотого Глобуса» за лучшую мужскую роль на телевидении.
 Коннорс, Чак (1921—1992) — американский актёр, писатель, профессиональный игрок в бейсбол и баскетбол.